

Радом — місто на правах повіту в Мазовецькому воєводстві
 Радом — село в гміні Ричивул Оборницького повіту Великопольського воєводства